«Lazarus» — песня британского музыканта Дэвида Боуи. Выпущенный 17 декабря 2015 года в виде цифровой загрузки, это был второй сингл с его двадцать пятого и последнего студийного альбома Blackstar, вышедшая 17 декабря 2015 года. Это последний сингл Боуи, выпущенный при его жизни. Мировая премьера сингла состоялась на программе BBC Radio 6 Music диджея  в тот же день.
Сингл «Lazarus» стал первым хитом Боуи, попавшим в top-40 американского хит-парада Billboard Hot 100 за более чем 28 лет.

Журнал Billboard включил «Lazarus» в свой Список 100 лучших песен 2016 года (№ 40 в "100 Best Pop Songs of 2016"). Издание  Pitchfork включило песню в свой список 100 best songs of 2016, разместив её напозиции № 5. По результатам ежегодного опроса Pazz & Jop музыкальных критиков издание Village Voice также назвало песню одной из лучших в 2016 году (№ 8).

Видеоклип в 2016 году был номинирован на 3 премии MTV Video Music Awards: Best Art Direction, Best Cinematography и Best Editing, на церемонии 2016 MTV Video Music Awards
и победив в категории «Лучшая художественная работа» (Best Art Direction).

История 
По словам продюсера Боуи Тони Висконти, песня и видео Lazarus, как и другие песни на альбоме, были предназначены, чтобы стать самоэпитафией музыканта, комментарием о его собственной неминуемой смерти.

Официальное музыкальное видео «Lazarus» было загружено 7 января 2016 года на канал Боуи на Vevo на хостинге YouTube. Режиссёром видеоклипа стал шведский музыкант и клипмейкер Йохан Ренк, который ранее снимал для Боуи его клип «Blackstar». В начале клипа Боуи лежит на кровати с глазами-кнопками на смертном одре, а в конце клипа, одетый в сценический костюм периода Station to Station, скрывается в деревянном шкафу. По мнению музыкального и культурного обозревателя Vigilant Citizen, эти два образа символизируют разницу между немощным, умирающим Боуи и вечно молодым Боуи, возвращающимся в потусторонний мир. Кроме того, Priscilla Frank, обозреватель журнала Huffington Post, отмечает, что связь этих образов (Боуи 1976 г., рисующий на полу каббалистическое Древо Жизни, и Боуи 2015 г., лихорадочно пишущий в книге с черной звездой на обложке), отражают многолетний интерес артиста к каббале и западному мистицизму.

Своим жутким гипнотическим ритмом Боуи создаёт новый образ так же убедительно, как он сделал это ранее в образе Зигги и Измождённого Белого Герцога. После смерти певца песня получила более глубокий смысл, и тысячи людей стали ретвитить строки из неё:

Зигги_Стардаст
Взгляни сюда, я в раю,
На мне есть шрамы, которые нельзя увидеть,
У меня есть драма, и её нельзя украсть,
Все знают меня сейчас.

О, я стану свободным,
Как та синяя птица.
О, я стану свободным,
Разве это не похоже на меня?

Участники записи 
Источником информации служит буклет альбома

Музыканты
 Дэвид Боуи — вокал, акустическая гитара, микширование, продюсирование, струнные аранжировки
  — бас
  — ударные, перкуссия
  — флейта, саксофон, деревянные духовые инструменты
  — гитара
  — фортепиано, орган, клавишные

Техники
 Тони Висконти — продюсирование, струнные, звукорежиссёр, микширование
  — мастеринг
  — звукорежиссёр
 Эрвин Тонкон — ассистент звукорежиссёра
 Джо Висциано — ассистент звукорежиссёра
 Кабир Хернон — ассистент звукорежиссёра
 Том Элмхирст — микширование

Чарты 
Сингл «Lazarus» дебютировал на позиции № 40 в американском хит-параде Billboard Hot 100 в неделю смерти Боуи и стал первым его хитом попавшим в top-40 за более чем 28 лет. Последний раз он был там 26 сентября 1987 года, когда на позиции № 28 находился его хит «Never Let Me Down». «Lazarus» стал 14-м хитом Боуи в top-40 Hot 100, а первым был «Space Oddity» (№ 15 в 1973 году). Из этих 14 top-40 хитов, шесть вошли в десятку лучших в США (top-10), в том числе два стали чарттопперами: to No. 1: «Fame» (две недели № 1 в 1975) и «Let’s Dance» (одна неделя № 1 в 1983 году).

Еженедельные чарты

История релиза

См. также 
 Лазарь из Вифании
 Притча о богаче и Лазаре

Примечания

Ссылки 
 
 metrolyrics.com

Песни 2015 года
Песни Дэвида Боуи
Синглы Columbia Records
Песни, спродюсированные Дэвидом Боуи
Песни, спродюсированные Тони Висконти
Песни, написанные Дэвидом Боуи
Песни в стиле готик-рок